Con Black Mesa si può intendere:

 Black Mesa (Arizona) una zona dell'Altopiano del Colorado in Arizona;

Black Mesa Research Facility, luogo immaginario dove è ambientato il videogioco Half-Life;
Black Mesa, remake del gioco originale pubblicato da terze parti.